Au Nouveau-Brunswick (Canada), plusieurs lieux portent le nom de Shédiac:

Cap-de-Shédiac, un district de services locaux;
Chemin-de-Shédiac, un quartier du village de Memramcook;
Paroisse de Shédiac, un district de services locaux;
Pont-de-Shédiac–Rivière-Shédiac, un district de services locaux;
Shédiac, une ville;
Shediac—Cap-Pelé, une circonscription électorale provinciale;
Île de Shédiac;
Havre de Shédiac;
Rivière Shédiac

Voir aussi 
Gédaïque
Grande-Digue

Homonymie de toponyme